Олару () — румынская фамилия. Известные носители:

 Олару, Дан (род. 1996) — молдавский спортсмен (стрельба из лука).
 Олару, Дариус (род. 1998) — румынский футболист.
 Олару, Йоана Ралука (род. 1989) — румынская теннисистка.
 Олару, Костикэ (род. 1960) — румынский гребец-каноист.
 Олару, Мария (род. 1982) — румынская гимнастка.